O Campeonato Português da 1ª Divisão de Futsal de 2011/2012 foi a 22.ª edição, uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. Foi disputado por 14 equipas, em duas fases. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 6.º título.

Tabela classificativa

Tabela desclassificativa

Eliminatórias

a) 17/06 Sporting CP-SL Benfica, 1-1, (3-4) g.p.

b) 23/06 SL Benfica-Sporting CP, 3-3, 5-4 a.p.

Campeonato Nacional da I Divisão de Futsal
Futsal de 2011 em Portugal
Futsal de 2012 em Portugal